Prunet puede referirse a: 

 Prunet, comuna francesa situada en Ardèche.
 Prunet, comuna francesa situada en Cantal.
 Prunet, comuna francesa situada en Alto Garona.